Вербовка — многозначное слово:
 Вербо́вка — привлечение людей к военной службе.
 Вербо́вка — привлечение к сотрудничеству со специальными органами.
 «Ве́рбовка» — кустарное общество декоративного-прикладного искусства.

Гидроним 
 Вербовка — река в Ставропольском крае.
 Вербовка — река в Сумской области.
 Вербовка — река в Могилёвской области Белоруссии.

Топоним

Белоруссия 
 Вербовка — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Вербовка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вербовка — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Вербовка — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Вербовка — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Вербовка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Вербовка — село в Боковском районе Ростовской области.
 Вербовка — деревня в Исаклинском районе Самарской области.
 Вербовка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
Винницкая область
 Вербовка — посёлок в Ильинецком районе.
 Вербовка — село в Липовецком районе.
 Вербовка — село в Литинском районе.
 Вербовка — село в Оратовском районе.
 Вербовка — село в Хмельницком районе.
 Вербовка — село в Шаргородском районе.

Волынская область
 Вербовка — село в Любомльском районе.

Донецкая область
 Вербовка — село в Амвросиевском районе.

Житомирская область
 Вербовка — село в Лугинском районе.
 Вербовка — село в Новоград-Волынском районе.
 Вербовка — село в Ружинском районе.

Ивано-Франковская область
 Вербовка — село в Рожнятовском районе.

Кировоградская область
 Вербовка — село в Новоархангельском районе.
 Вербовка — село в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Вербовка — село в Антрацитовском районе.

Львовская область
 Вербовка — село в Самборском районе.

Ровненская область
 Вербовка — село в Дубровицком районе.

Тернопольская область
 Вербовка — село в Борщёвском районе.

Харьковская область
 Вербовка — село в Балаклейском районе.
 Вербовка — село в Изюмский район, присоединено к селу Крамаровка.

Хмельницкая область
 Вербовка — село в Красиловском районе.

Черкасская область
 Вербовка — село в Городищенском районе.
 Вербовка — село в Каменском районе.

Черниговская область
 Вербовка — село в Бахмачском районе.
 Вербовка — село в Репкинском районе.